Monte de los Olivos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Monte de los Olivos, Cintalapa, 
 Monte de los Olivos, Acala, 
 Monte de los Olivos, Venustiano Carranza, 
 Monte de los Olivos, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar